Heilbronn ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Heilbronn, kreisfreie Stadt in Baden-Württemberg
 Heilbronn (Feuchtwangen), Ortsteil von Feuchtwangen, Bayern
 Maria-Heilbronn. Wallfahrtskirche in Luthern Bad, Kanton Luzern
 Heilbronn (Familienname), Familienname, dort auch zu Namensträgern und Varianten

Siehe auch:

 Heilbron
 Heilsbronn
 Heilbrunn